Gminy w USA:
 Bearhouse (ang. Bearhouse Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Bearhouse (ang. Bearhouse Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew